Petrovskaja o Petrovskaya
 Petrovskaja, una delle torri del Cremlino di Mosca
 5319 Petrovskaya

Pagine correlate 
 Petrovsk
 Petrovskoe
 Petrov
 Petrovskij